Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Canso :
 Le HMS Canso (1813), une goélette capturée en 1813 pendant la guerre de 1812 et vendue en 1816.
 Le HMS Canso (J21), un dragueur de mines transféré pendant la construction à la Marine royale canadienne en 1942 pour servir pendant la Seconde Guerre mondiale sous le nom de , est retourné à la Royal Navy en 1945, et a été démantelé en 1948.

Canso